Åsum kan syfta på:

 Åsum, Danmark – en ort i Region Syddanmark i Danmark
 Åsum – namnet på en socken, landskommun, församling och kyrka innan 1 januari 1886, se Norra Åsum (olika betydelser)
 Åsum – namnet på en socken, landskommun, församling och kyrka innan 17 april 1885, se Södra Åsum